Zlatna groznica može biti:

Zlatna groznica:

zlatna groznica na Rogue Riveru 1853.
zlatna groznica u Klondikeu, ponekad nazivana Yukonska zlatna groznica
zlatna groznica u Minas Geraisu
zlatna groznica u Blagovješčensku
zlatna groznica u Dakoti
zlatna groznica u Kaliforniji
zlatna groznica klanca Frasera 1858.
zlatna groznica u Južnoj Africi

Filmovi:
Zlatna groznica (1925.)